Winterton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Winterton (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Winterton, Lincolnshire, ort i England, 
 Winterton-on-Sea, ort i Norfolk, England, Norfolk, 

Robotskapade Kanadaförgreningar